Косовска операция може да се отнася за:

 Косовска операция (1915), операция на българската армия срещу Сърбия по време на Първата световна война;
 Косовска операция (1944), операция на българската армия срещу Германия по време на Втората световна война.